«Колечко золотое, букет из алых роз» — художественный фильм.
Снят в 1994 году режиссёром Дмитрием Долининым по мотивам повести А. П. Чехова «В овраге» (1903).

Сюжет 

Анисим (С. Гамов), старший сын зажиточного мещанина Григория Цыбукина (В. Павлов), берёт в жёны бедную девушку Липу (Е. Корикова). Вскоре Анисим покидает отчий дом. Старик не нарадуется миловидной и тихой невестке, которая подарила ему долгожданного внука — наследника. Но алчная и коварная красавица Аксинья, бездетная жена его младшего сына Степана (С. Юшкевич), невзлюбила Липочку и её маленького мальчика — ведь теперь всё наследство Григория Цыбукина перейдёт к сыну Липы.

В ролях 
 Елена Корикова — Липа
 Виктор Павлов — Григорий Петрович Цыбукин
 Ольга Волкова — Варвара Николаевна
 Сергей Гамов — Анисим Цыбукин
 Сергей Юшкевич — Степан Цыбукин
 Ольга Шорина — Аксинья, жена Степана
 Гелена Ивлиева — Прасковья, мать Липы
 Сергей Баталов — Хрымин, фабрикант
 Виктор Гоголев — Костыль, работник фабрики
 Зоя Буряк — Степанида, кухарка
 Сергей Селин — Антип, работник
 Виктор Бычков — Степан, работник
 Валерий Кравченко — мужик у костра
 Александр Лыков — телефонный мастер
 Анатолий Сливников — посетитель лавки
 Виктор Терехов — священник (озвучивает Игорь Ефимов)
 Владимир Труханов — становой пристав
 Вера Липсток — родственница Липы
 Любовь Тищенко — гостья на свадьбе

Съёмочная группа 
 Сценарий и постановка: Дмитрий Долинин
 Оператор: Лев Колганов
 Монтаж: Анна Бабушкина
 Художник: Владимир Банных
 Художник по костюмам: Маргарита Стручкова
 Композитор: Геннадий Банщиков
 Звукорежиссёр: Борис Андреев
 Продюсер: Вячеслав Сорокин

Награды 
 Приз кинофестиваля «Молодое кино России» за лучшую женскую роль — Елена Корикова (1995)
 Кинофестиваль «Литература и кино—96» (Гатчина):
 призы жюри «За верность русской классической литературе» (режиссёру Дмитрию Долинину, актёрам Елене Кориковой и Сергею Юшкевичу) (1996)
 приз кинопрессы (1996)

Библиография 
 А. П. Чехов. В овраге. // Избранные сочинения. В 2-х т. Т.2.- М.: Худож. лит., 1979, с.326-356.
 К. А. Добротворская. Всё враздробь. // Искусство Кино.- 1995. № 3.

Ссылки 

 «Колечко золотое, букет из алых роз» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Национальный кинопортал film.ru

Фильмы-драмы России
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы студии «Лентелефильм»
Фильмы Дмитрия Долинина
Экранизации произведений Антона Чехова
Фильмы России 1994 года